Ел Топо има више значења:

 Ел Топо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Топо (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику